На́на Бидзиновна Мчедлидзе (; 20 марта 1926, Хони, Грузинская ССР, СССР — 28 марта 2016, Тбилиси, Грузия) — грузинская актриса, кинорежиссёр и сценарист. Народная артистка Грузинской ССР (1983).

Биография 
Окончила актёрский (1950) и режиссёрский (1957) факультеты Тбилисского театрального института имени Ш.Руставели.

В 1950—1954 годах — актриса Тбилисского театра имени Ш.Руставели, с 1957 года — режиссёр киностудии «Грузия-фильм».

Фильмография

Актриса 
  — Август — мать
  — Имеретинские эскизы — бабушка Мариам
  — Дом Бернарды Альбы — Понсия, служанка
  — Господа авантюристы — Сесилия
  — Чегемский детектив — бабушка
  — Московская сага — Кэкэ Джугашвили, мать Сталина

Режиссёр 
  — Скорый поезд
  — Взлёт
  — В пути (новелла в киноальманахе «Летние рассказы»)
  — Кто-то опаздывает на автобус (новелла в киноальманахе «Возвращение улыбки»)
  — Бабушки и внучата
  — Гела
  — Первая ласточка
  — Настоящий тбилисец и другие
  — Имеретинские эскизы
  — Белая роза бессмертия
  — Пляжный разбойник
  — Преступление свершилось

Сценарист 
  — Первая ласточка
  — Имеретинские эскизы
  — Белая роза бессмертия
  — Преступление свершилось

Награды 
 Орден Чести (1996).
 Народная артистка Грузинской ССР (1983).

Примечания

Ссылки 
 Нана Бидзиновна Мчедлидзе на сайте mediateka.km.ru

Выпускники Тбилисского театрального университета
Персоналии:Грузинский государственный академический театр имени Шота Руставели
Персоналии:Грузия-фильм

Народные артисты Грузинской ССР
Женщины-режиссёры